Tilbury désigne :
 Tilbury, l'avant port de Londres ;
 Tilbury, une voiture hippomobile légère inventée en 1815 par
 James Tilbury, constructeur de voitures hippomobiles à Londres, créateur du cabriolet qui porte son nom, du cabriolet et du phaéton Stanhope ;
 Tilbury, une marque française d'automobiles.